Cumprimento
Ou ainda:
Boa Noite (canção de Djavan)
Boa Noite (canção de Karol Conká)
Boa Noite Brasil - um programa da televisão brasileira

Veja também 
Bom dia
Boa tarde

Desambiguação